Человек-амфибия:
 Человек-амфибия — известный научно-фантастический роман А. Р. Беляева;
 Фильмы, поставленные по этому роману:
 Человек-амфибия (фильм, 1961);
 Человек-амфибия. Морской Дьявол — сериал 2004 года по мотивам романа «Человек-амфибия». 
 Человек-амфибия (фильм, 2005).
 Человек-амфибия — сериал 2009 года по мотивам романа «Человек-амфибия».
 Человек-амфибия (мультфильм)